Ukkusissat è:
Ukkusissat, villaggio della Groenlandia nel comune di Avannaata 
Ukkusissat, montagna della Groenlandia nel comune di Sermersooq.
Ukkusissat Kangilequtaat, montagna della Groenlandia nel comune di Sermersooq.